Пеутлинг — фамилия:

 Пеутлинг, Александр Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 117 (96); 12 мая 1771.
 Пеутлинг, Андрей — Георгиевский кавалер; подполковник; № 14 (14); 27 июля 1770.
 Пеутлинг, Андрей Александрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4570; 16 декабря 1831.